Dorfschmiede steht für folgende Schmieden:

 Dorfschmiede (Erling)
 Dorfschmiede Görzig
 Dorfschmiede (Haunsheim)